Le rabbin Freddy Meyer est un personnage de fiction de l'œuvre de l'écrivain Bernard Werber.

Il apparaît pour la première fois dans Les Thanatonautes, puis dans L'Empire des Anges, Nous les dieux et enfin Le Souffle des dieux. Il entretient après sa mort une relation avec Marilyn Monroe. Il est aveugle.

Rôle dans Les Thanatonautes 

C'est l'un des pionniers de la thanatonautique (exploration de la mort).
Il deviendra un proche de Michael Pinson, qui donnera d'ailleurs le nom du Rabbin à son fils, Freddy Junior, en sa mémoire.

Rôle dans L'Empire des Anges 

Il tombe amoureux de l'âme de Marilyn Monroe au Paradis. Il passe la plupart de son temps à plaisanter sur la religion, mais réussit finalement à faire réussir la pesée des âmes à l'un des humains dont il a la charge.

Rôle dans Nous les Dieux 

Il arrive en Aeden avec ses amis Michael Pinson, Raoul Razorbak et bien sûr Marilyn Monroe. Il crée le peuple des Hommes-Baleines.

Rôle dans Le Souffle des Dieux 
Dévasté après l' "assassinat" de sa compagne par le Déicide, il choisit de rester de devenir la  muse, celle de l'humour, afin de rester près de Marilyn, devenue la  muse, celle du cinéma. Il permet ensuite à Michael et aux Theonautes de fuir la Méduse.

Articles connexes 
 Bernard Werber
 Les Thanatonautes
 L'Empire des Anges
 Nous les dieux
 Le Souffle des dieux

Personnage de Bernard Werber
Religieux de fiction
Personnage de fiction créé en 1994